Dortmunder (bier), een bepaald soort bier
 Dortmunder (schip), een bepaald type vrachtschip